Župnija Sv. Anton je lahko

 Župnija Sv. Anton, Škofija Koper
 Župnija Sv. Anton na Pohorju, Nadškofija Maribor
 Župnija Sv. Anton v Slovenskih goricah, Nadškofija Maribor